IV. Vilmos bajor herceg
 IV. Vilmos brit király
 IV. Vilmos luxemburgi nagyherceg
 IV. Vilmos orániai herceg